Anfímaco o Amfímaco es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Anfímaco, un rey de los eleos, hijo del moliónida Ctéato y de Teronice, una hija del rey Dexámeno.
 Anfímaco de Ítaca y Anfímaco de Duliquio fueron dos pretendientes de Penélope.
 Anfímaco, un caudillo de los carios que participó en la guerra de Troya defendiéndola de los aqueos. Era hijo de Nomión y hermano de Nastes.
 Anfímaco, un príncipe de Micenas, hijo del rey Electrión y de Anaxo. Fue muerto por los hijos de Pterelao, que reclamaban el trono de Micenas alegando que les correspondía por ser descendientes de su antiguo rey Méstor.
 Anfímaco, un rey de Élide hijo de Políxeno, que puso este nombre a su hijo en honor a su amigo Anfímaco, el hijo de Ctéato, que acababa de morir en Troya. Tuvo un hijo llamado Eleio que le sucedió en el trono.